Pterodrilus är ett släkte av ringmaskar. Pterodrilus ingår i familjen Cambarincolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
Pterodrilus